Hrabstwo Fillmore w stanie Minnesota
 Hrabstwo Fillmore w stanie Nebraska